Вена (анатомія) () — кровоносна судина, якою кров рухається до серця
 Вена () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє